Лобрас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 16 км². Население — 146 человек (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Lobras realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Lobras en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Lobras en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Página oficial de Lobras
 Página sobre Tímar, localidad perteneciente al municipio

Муниципалитеты Гранады